Александр Иванович Це́ликов () — советский учёный-металлург, конструктор прокатных станов и других металлургических агрегатов. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился а в Москве в семье преподавателя химии ИМТУ.

В 1921 году окончил среднюю школу, в 1928 году — МВТУ имени Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик с уклоном по прокатным станам».

В 1925—1935 годах — конструктор в «Стальпроекте», на заводе «Серп и молот» и Ижевском заводе. С 1935 года преподаёт в вузах (с 1949 года — профессор МВТУ имени Н. Э. Баумана), с 1938 года — заведующий кафедрой «Прокатка и волочение» в Московском институте стали и сплавов.

В 1943 году защитил докторскую диссертацию в Московском институте цветных металлов и золота. При этом ему одновременно было присвоено учёное звание профессора.

В 1945—1959 годах — начальник ЦКБ, с 1959 года — директор Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения.

Разработал теорию прокатки и методы расчёта прокатных станов. Под руководством и при участии Целикова созданы и внедрены в промышленность оригинальные станы и агрегаты (блюминг, непрерывные трубопрокатные и трубосварочные станы, штамповочные прессы усилием 735 Мн). Разработаны технология и агрегаты совмещения непрерывного литья металлов с прокаткой и сварки труб с прокаткой, принципиально новые процессы прокатки периодических профилей, шаров, винтов, осей, зубчатых колёс и других изделий и необходимое для этого оборудование.

Академик АН СССР (1964); член-корреспондент с 1953 года). Член ВКП(б) с 1945 года.

Умер 28 октября 1984 года. Похоронен в Москве на Кузьминском кладбище.

Семья 
Был женат на И. И. Ирошниковой, известной как литератор, прозаик и драматург.

Печатные труды 
За свою полувековую творческую деятельность А. И. Целиков опубликовал 36 монографий, свыше 500 статей, вместе с соавторами ему выдано 226 авторских свидетельств на изобретения.

Некоторые труды:
 Прокатные станы, М., 1946;
 Механизмы прокатных станов, М., 1946;
 Теория расчёта усилий в прокатных станах, М., 1962;
 Основы теории прокатки, М., 1965;
 Специальные прокатные станы, М., 1971 (соавтор);
 Прокатные станы: настоящее и будущее, М., 1974;
 Современное развитие прокатных станов, М., 1972 (совместно с В. И. Зюзиным).

Награды и премии 
 дважды Герой Социалистического Труда (1964, 1984).
 три ордена Ленина.
 орден Октябрьской Революции
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы народов
 медали
 Сталинская премия второй степени (1947) — за научные труды «прокатные станы», «Механизмы прокатных станов».
 Сталинская премия третьей степени (1948) — за создание новых станов для прокатки равнопрочных профилей переменного сечения.
 Сталинская премия второй степени (1951) — за создание советского блюминга.
 Ленинская премия (1964) — за создание и внедрение новой техноологии и комплекса станов для прокатки круглых периодических профилей.
 Золотая медаль имени М. В. Ломоносова АН СССР (1974) — за выдающиеся достижения в области металлургии, металловедения и технологии металлов.

Память 
 28 января 1985 года СМ СССР, учитывая выдающиеся заслуги академика А. И. Целикова в развитии советской науки, металлургического машиностроения и подготовке научно-технических кадров, постановил:
 1. Присвоить имя академика А. И. Целикова Всесоюзному научно-исследовательскому и проектно-конструкторскому институту металлургического машиностроения Министерства тяжёлого и транспортного машиностроения.
 2. Установить мемориальные доски в память академика А. И. Целикова на здании Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения, а также на доме N 8 по улице Усиевича в г. Москве, где долгое время проживал А. И. Целиков, израсходовав на эти цели до 4 тыс. рублей за счёт смет Академии наук СССР и Министерства тяжёлого и транспортного машиностроения.
 3. Разрешить Академии наук СССР и Министерству тяжёлого и транспортного машиностроения израсходовать за счёт их смет до 5 тыс. рублей на сооружение памятника-надгробия на могиле академика А. И. Целикова на Кузьминском кладбище в г. Москве.
 4. Учредить две стипендии имени академика А. И. Целикова в размере 75 рублей каждая для студентов Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана Министерства высшего и среднего специального образования СССР.
 Отмечалось 105-летие со дня рождения А. И. Целикова.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Биография на сайте «Всероссийское генеалогическое древо»
 Академик Александр Иванович Целиков
 История кафедры «Оборудование и технологии прокатки» (МТ-10) МГТУ им. Н. Э. Баумана

Металлурги СССР
Дважды Герои Социалистического Труда
Члены КПСС
Похороненные на Кузьминском кладбище
Машиностроители
Сварщики
Преподаватели МИСиСа
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС